Bounty steht für:
 Bounty (Automarke), britische Automarke
 Bounty (Schokoriegel), Kokos-Schokoriegel
 Bounty-Nunatak, Nunatak in Antarktika

Segelschiffe:
 Bounty, britisches Segelschiff von 1784
 Bounty (Schiff, 1960), 2012 untergegangener Nachbau („Bounty II“)
 Bounty (Schiff, 1978), weiterer Nachbau („Bounty III“)

Spielfilme:
 Die Bounty, Filmdrama aus dem Jahr 1984
 Bounty – Die Rache ist mein!, Filmdrama aus dem Jahr 2009

Siehe auch:
 Bounty Bay, Strandabschnitt auf Pitcairn, siehe Pitcairn #Die Meuterer der Bounty
 Bountyinseln, Inselgruppe im Südpazifik
 Meuterei auf der Bounty